Primitivo – termine usato in antropologia
Primitivo – nome proprio di persona italiano maschile
Primitivo – tipo di vitigno
Primitivo – appartenente alla corrente filosofica del primitivismo